Профессиональная Футбольная Группа «А» 2001/2002 () — 78-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 2001/2002 на rsssf.com

2001/2002
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2001 году
Спорт в Болгарии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002